Abdoulaye Camara peut faire référence à :

 Abdoulaye Camara (19?-), chercheur sénégalais ;
 Abdoulaye Camara (1980-), footballeur malien.